Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Андреа Темешварі з рахунком 7–5, 6–2 against .

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Яна Новотна (1-ше коло)
  Катарина Малеєва (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (чвертьфінал)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Террі Фелпс (2-ге коло)
  Сільвія Ганіка (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 United Jersey Bank Classic Draw 

WTA New Jersey
Тур WTA 1989